Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов () — ежегодное соревнование ветеранских (начиная с возраста 50 лет) мужских и женских команд США по кёрлингу.

Проводится с 2002 года. Организатором является  ().

Победители мужского и женского чемпионатов получают право до следующего чемпионата представлять США на международной арене (в частности, на ) как соответствующие сборные США.

Годы, места проведения и команды-чемпионы

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Senior National Championships | TeamUSA (веб-архив)
 Список мужских ветеранских команд — чемпионов США по кёрлингу среди ветеранов | TeamUSA (2002—2020 г.г.) (веб-архив)
 (2002—2020 г.г.) (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров

Кёрлинг
Соревнования по кёрлингу в США
США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года